Promyk – polski zespół muzyczny Marie i Producenta Adama
Promyk – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim
 Promyk – osiedle w Zamościu
 promyk (Phygelius) – rodzaj roślin z rodziny trędownikowatych
 Promyk – ilustrowane czasopismo dla młodzieży i dzieci z pocz. XX wieku
 Promyk – pseudonim artystyczny Konrada Pruszyńskiego
 TS-1/34 Promyk –  polski szybowiec wyczynowy zbudowany w dwudziestoleciu międzywojennym
 SZD-55 Promyk – polski szybowiec wyczynowy oblatany w 1988 r.